Ово је текст о квалификационим правилима за расподелу квота за учршће у биатлону на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију.

Расподела квота 
На Играма је укупно дозвољена квота од 220 спортиста (113 мушкараца и 107 жена). Земљама су додељене квоте на основу резултата у Купу нација њених 10 најбољих биатлонаца у користећи комбинацију Купа нација у 3 дисвиплине:појединачно, спринт, и штафета на Светским првенствима у биатлону 2012. у Руполдингу Немачка и 2013. у Нове Мјесто у Моравској Чашка.

Поред овога спортисти такође морају да испуне следеће услове. Током такмичења у Светском купу у биатлону 2012/13. или у текућој сезони Светског купа 2013/14. такмичар мора имати два резултата на ИБУ купу, Светском првенству или европском првенству у дусциплинама спринт и појединачно максимално има резултат 20% иза просечног времена прва три такмичара или, да има пласман у горњој половини на јуниорском Светском првенству. Они могу имати и комбинацију оба критеријума (по један од сваког). Сви чланови штафета морају имати испуњен овај услов.

Ако нека земља одбије место добијено квотом, оно ће ићи земљама које су иза 28. места (за жене) и 29. (за мушкарце) и тако даље док све места буду подељена.

Табела квалификација по земљама 

 Канада је имала право да пошаље по 5 спортиста по полу, а она је послала само по четири.

Квалификациона табела 
Испод је коначни званични поредак. Земље које се нису квалификовале могу се квалификовати после прерасподеле места која су отказана.

Мушкарци

Жене

 Тачка код Данске означава да се њена екипа састоји од биатлонаца Гренланда — данске територије.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати Светских првенстава и Светског купа на сајту ИБУ
Биатлон на Зимским олимпијским играма 2014.